Zozaya ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Zozaya (1908–1981), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 María de Zozaya, baskisches Opfer der Hexenverfolgung